Jana Šoltýsová o Jana Gantnerová-Šoltýsová (1959) – sciatrice alpina cecoslovacca
Jana Gantnerová (1989) – sciatrice alpina slovacca